Plaats in Indonesië
 Windujaya (Kedung Banteng), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyumas in de provincie Midden-Java
 Windujaya (Sedong), een plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java